Figaro, personagem teatral inventado por Beaumarchais, presente nas peças O Barbeiro de Sevilha,  As Bodas de Fígaro e A mãe culpada - todas posteriormente transformadas em óperas, por Giovanni Paisiello, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e Darius Milhaud). 

 Le Figaro, jornal francês fundado em 1826, o mais antigo ainda hoje publicado
 Fígaro, pseudônimo do escritor romântico espanhol Mariano José de Larra
 Figaro, gato do personagem Geppetto,  no desenho animado Pinocchio (1940), de Walt Disney. 

Desambiguação